La Chambre bleue peut faire référence à :

Littérature 
 La Chambre bleue, nouvelle de l’écrivain français Prosper Mérimée publié en 1866 ;
 La Chambre bleue, roman de l’écrivain belge Georges Simenon publié en 1964 ;
 La Chambre bleue, roman de l’écrivain britannique Brenda Jagger publié en 1984.

Cinéma et télévision 
 La Chambre bleue, téléfilm de Stellio Lorenzi diffusé en 1954 ;
 La Chambre bleue, film français réalisé par Mathieu Amalric en 2014, adapté du roman de Simenon.

Voir aussi 
 Meurtre dans la chambre bleue, film américain réalisé par Leslie Goodwins en 1944 ;
 Le Mystère de la chambre bleue, roman de l’écrivain français Jean d'Aillon publié en 1999.
 ,